Grawe ist:
 der Name des Versicherungsunternehmen Grazer Wechselseitige (GRAWE), siehe Grazer Wechselseitige

Grawe ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Grawe (* 1935), deutscher Germanist
 Dmitri Alexandrowitsch Grawe (1863–1939), russischer Mathematiker
 Hubert Grawe (1938–2011), deutscher Informatiker
 Klaus Grawe (1943–2005), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Grave (Begriffsklärung)

Abkürzung